

Cinema 
 Sundance Film Festival – festival cinematografico statunitense dedicato al cinema indipendente

Geografia 
 Sundance – area residenziale di Calgary (Canada)
 Sundance – località del Manitoba (Canada)
 Sundance – località sciistica dello Utah (Stati Uniti d'America)
 Sundance – città della Contea di Crook, Wyoming (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Sundance - gruppo musicale

Televisione 
 Sundance Channel – canale televisivo statunitense dedicato al cinema indipendente

Altro 
 Sundance – videogioco